Турецкий сельсовет

Белоруссия

Гродненская область 
 Турецкий сельсовет Кореличского района

Российская Федерация

Удмуртия 
 Турецкий сельсовет Балезинского района